Het FIA Formule 3-kampioenschap 2020 was het tweede seizoen van het FIA Formule 3-kampioenschap-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap die dient als het derde niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse wordt verreden ter ondersteuning van de Formule 1 en de Formule 2 in 2020. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, reden alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto, de Dallara F3 2019.

Regerend kampioen Robert Shwartzman verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

In de laatste race van het seizoen, gehouden op het Circuit Mugello, werd Oscar Piastri gekroond tot kampioen. Prema Racing, waar Piastri, Logan Sargeant en Frederik Vesti voor uitkwamen, werd kampioen bij de teams.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de coureurs
 Van team veranderd
 Sebastián Fernández: Campos Racing → ART Grand Prix
 Max Fewtrell: ART Grand Prix → Hitech Grand Prix
 Niko Kari: Trident → Charouz Racing System
 Liam Lawson: MP Motorsport → Hitech Grand Prix
 Logan Sargeant: Carlin Racing → Prema Racing
 David Schumacher: Campos Racing → Charouz Racing System
 Bent Viscaal: HWA Racelab → MP Motorsport
 Lirim Zendeli: Sauber Junior Team by Charouz → Trident

 Nieuw in de Formule 3
 Enaam Ahmed: All-Japan F3 (ThreeBond Racing) → Carlin Motorsport
 Olli Caldwell: Formula Regional European Championship  (Prema Powerteam) → Trident
 Cameron Das: Euroformula Open (Fortec Motorsport) → Carlin Motorsport
 Jack Doohan: Euroformula Open (Double R) → HWA Racelab
 Lukas Dunner: Euroformula Open (Teo Martín Motorsport) → MP Motorsport
 Enzo Fittipaldi: Formula Regional European Championship (Prema Powerteam) → HWA Racelab
 Sophia Flörsch: Formula Regional European Championship (Van Amersfoort Racing) → Campos Racing
 Igor Fraga: Formula Regional European Championship (DR Formula RP Motorsport) → Charouz Racing System
 Dennis Hauger: Italiaans Formule 4-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Hitech Grand Prix
 Matteo Nannini: Formula Regional European Championship (Scuderia DF Corse by Corbetta) → Jenzer Motorsport
 Clément Novalak: Britse Formule 3-kampioenschap (Carlin Motorsport) → Carlin Motorsport
 Oscar Piastri: Eurocup Formule Renault 2.0 (R-ace GP) → Prema Racing
 Théo Pourchaire: ADAC Formule 4-kampioenschap (US Racing - CHRS) → ART Grand Prix
 Aleksandr Smoljar: Eurocup Formule Renault 2.0 (R-ace GP) → ART Grand Prix
 Frederik Vesti: Formula Regional European Championship (Prema Powerteam) → Prema Racing
 Calan Williams: Euroformula Open (Fortec Motorsports) → Jenzer Motorsport

 Uit de Formule 3
 Marcus Armstrong: Prema Theodore Racing → Formule 2 (ART Grand Prix)
 Felipe Drugovich: Carlin Buzz Racing → Formule 2 (MP Motorsport)
 Christian Lundgaard: ART Grand Prix → Formule 2 (ART Grand Prix)
 Pedro Piquet: Trident → Formule 2 (Charouz Racing System)
 Robert Shwartzman: Prema Theodore Racing → Formule 2 (Prema Racing)
 Yuki Tsunoda: Jenzer Motorsport → Formule 2 (Carlin)
 Jüri Vips: Hitech Grand Prix → Super Formula (Team Mugen)

 Tijdens het seizoen
 Tijdens de raceweekenden op Silverstone werd Enaam Ahmed vanwege sponsorproblemen vervangen door Ben Barnicoat bij Carlin. Tijdens het raceweekend op de Hungaroring werd hij vervangen door Leonardo Pulcini. In het restant van het seizoen reed David Schumacher in zijn plaats. Schumacher werd bij Charouz Racing System vervangen door Michael Belov, die het seizoen afmaakte.
 Vanaf het raceweekend op Spa-Francorchamps werd Max Fewtrell vervangen door Pierre-Louis Chovet. Tijdens het laatste raceweekend op het Circuit Mugello zou hij worden vervangen door Igor Fraga, maar zijn team Charouz Racing System stond dit niet toe en beide teams zetten dat weekend slechts twee auto's in.
 Tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps werd Sophia Flörsch bij Campos Racing eenmalig vervangen door Andreas Estner.

Races
Op 2 juni 2020 werd de aangepaste FIA Formule 3-kalender van 2020 bekend.

 Races afgelast vanwege de coronapandemie

Veranderingen op de kalender
 De ronde op het Bahrain International Circuit staat voor het eerst op de FIA Formule 3-kalender. De ronde op het Circuit Paul Ricard kwam te vervallen en werd vervangen door een ronde op het Circuit Zandvoort.
 De races op het Bahrain International Circuit, het Circuit Zandvoort en het Sochi Autodrom zijn afgelast vanwege de coronapandemie.
 Op 2 juni maakte werd bekend dat er een dubbele races worden gereden op de Red Bull Ring en Silverstone.
 De races op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn verplaatst naar 15 en 16 augustus.

Kampioenschap

Puntensysteem 
 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 SR staat voor snelste ronde. Het punt voor de snelste ronde wordt enkel uitgereikt aan de coureur in de top 10 met de snelste ronde.
 Voor de eerste race van het tweede weekend op de Red Bull Ring werden halve punten uitgedeeld omdat minder dan 75% van de geplande raceafstand was verreden.
 Hoofdrace

 Sprintrace

Coureurs

Teams

Externe links
 Officiële website van het FIA Formula 3-kampioenschap

Formule 3
Autosport in 2020